Белашки — название населённых пунктов:

Украина 
 Белашки — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Белашки — село в Тальновском районе Черкасской области.